Lavani steht für:
 Lavani (Musikstil), Tanz- und Musikstil im westindischen Bundesstaat Maharashtra

Lavani ist der Familienname folgender Person:
 Carmen Lavani (* 1942), französische Opernsängerin (Sopran)